Mashita bezeichnet:
 einen Landkreis in der Präfektur Gifu: Mashita-gun (Gifu)
 ein japanisches Lehen: Mashita (Han)

Mashita ist der Familienname folgender Personen:
 Mashita Nagamori (1545–1615), Daimyō